Моми (, ):
 Моми — залив озера Эри.
 Моми — невключённое сообщество в Индиане.
 Моми — город в Огайо.
 Моми — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Моми — историческое приледниковое озеро.
 Моми — река в США.

Персоналии 
 Моми, Илер (род. 1990) — футболист из Центральноафриканской Республики, нападающий.
 Моми, Уинфред Лэй (более известна как Уини Шоу; 1910—1982) — американская актриса, певица и танцовщица.

См. также 
 USS Maumee — название нескольких судов США